Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Monica Seles 7-5, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Monica Seles (finale)
 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Steffi Graf (semifinali)

 Helen Kelesi (primo turno)
 Anke Huber (terzo turno)
 Isabel Cueto (secondo turno)
 Eva Švíglerová (primo turno)
 Regina Rajchrtová (terzo turno)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)
 Wiltrud Probst (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1991